Lotmar ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenz Lotmar (1945–1980), Schweizer Schriftsteller
 Philipp Lotmar (1850–1922), deutscher Jurist und Rechtsphilosoph, seit 1888 Professor in Bern
 Ruth Lotmar (1910–1989), Schweizer Biologin
 Walter Lotmar, Schweizer Physiker